Die First Division 2004/05 war die 66. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. September 2004 und endete am 15. Mai 2005.

Meister wurde Anorthosis Famagusta.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Vierte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 rsssf.com

2004
Fußballsaison 2004/05